Раннерс (дат. Randers) — многозначный термин.

 Раннерс — город в Дании, на востоке Ютландии, административный центр коммуны Раннерс.
 Раннерс (коммуна) — датская коммуна в составе области Центральная Ютландия. 
 Раннерс (футбольный клуб) — датский футбольный клуб из города Раннерс.